Ilha Conceicao kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Ilha Conceição (ö i Brasilien, Pará, lat -1,80, long -49,58), 
 Ilha Conceição (ö i Brasilien, Pará, lat -1,62, long -50,77), 

Robotskapade Brasilienförgreningar